

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili dell', ha esordito il 13 febbraio 2015 in un match perso 4-2 contro il .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2018.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
Eerste Divisie: 1
Sparta Rotterdam: 2015-2016

Tolosa: 2021-2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni